Custom Eight steht für folgende Achtzylinder-Automodelle:
* Hudson Custom Eight, Fahrzeugmodell der Marke Hudson
 Packard Custom Eight, Fahrzeugmodell der Marke Packard